Henham (Essex)
 Henham (Suffolk)